В наше время ():
 В наше время — первый сборник рассказов Эрнеста Хемингуэя 1925 года.
 В наше время (фильм, 1944) — мелодрама режиссёра Винсента Шермана.
 В наше время (фильм, 1982) — тайваньский киноальманах.
 В наше время — радиопрограмма Мелвина Брэгга, выходящая на BBC с 1998 года.
 В наше время — книга Уильяма Манчестера 1989 года.
 В наше время: Воспоминания о революции (In Our Time: Memoir of a Revolution) — книга Сьюзен Браунмиллер 1999 года.